If My Heart Had Wings – singiel Faith Hill z 2001 roku
 If My Heart Had Wings – gra komputerowa z 2012 roku